Il singolare del torneo di tennis Halle Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marc-Kevin Goellner che ha battuto in finale Thomas Enqvist 6-3, 2-6, 7-6.

Teste di serie 

 Lars Koslowski (quarti di finale)
 Karsten Braasch (secondo turno)
 Thierry Guardiola (semifinali)
 Ronald Agénor (quarti di finale)

 Àlex Corretja (semifinali)
 Pablo Arraya (primo turno)
 Marc-Kevin Goellner (Campione)
 David Rikl (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Halle Challenger 1992